Miejscowości w Polsce:
 Malerzowice Małe
 Malerzowice Wielkie